Келлар (, , ) — город на северо-востоке Ирака, расположенный на территории мухафазы Сулеймания (автономия Иракский Курдистан).

Административный центр одноимённого округа.

Географическое положение 
Город находится в южной части мухафазы, в предгорьях северо-западного Загроса, на правом берегу реки Серван (приток реки Дияла). Абсолютная высота — 209 метров над уровнем моря.
Келлар расположен на расстоянии приблизительно 100 километров к югу от Сулеймании, административного центра провинции и на расстоянии 155 километров к северо-северо-востоку (NNE) от Багдада, столицы страны.

Население 
На 2012 год население города составляло 34 150 человек. В городе проживают арабы, туркмены и курды. Так же есть небольшая группа ассирийцев. До 1988 года большинство населения составляли курды, однако затем их количество заметно снизилось, что явилось результатом проводимой Саддамом Хуссейном политики геноцида в отношении курдского населения.

Примечания 

Населённые пункты Ирака
Сулеймания (мухафаза)